Göljåsagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Göljåsagöl, sjö i Gnosjö kommun, 
Göljåsagölen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (2 ha)
Göljåsagölen (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (6,46 ha)
Göljåsagölen (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn